Folles puede referirse a:
 Folles (apellido), apellido en Francia y Países Bajos.
 Follés (España), aldea española de la parroquia y municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.
 Folles (Francia), comuna francesa del departamento de Alto Vienne, región de Nueva Aquitania.